Pechstein – pol. rodzaj obsydianu

 Claudia Pechstein – łyżwiarka
 Max Pechstein
 Petra Pechstein